Nachrichtenschule steht für:

 Marinenachrichtenschule
 Nachrichtenschule (Flensburg-Mürwik)